Винтерберг — фамилия и топоним.
 Винтерберг, Томас (Vinterberg, род. 1969) — датский кинорежиссёр, соавтор манифеста «Догма 95».
 Винтерберг (Winterberg) — город в Германии, в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Винтерберг (Winterberg) — немецкое название чешского города Вимперк, в Южночешском крае.
 Винтерберг (Winterberg) — деревня в швейцарском кантоне Цюрих.
 Винтерберг (гора, Пфальцский Лес) (Winterberg) — гора в Пфальцском Лесу.
 Винтерберг (гора, Швельм) (Winterberg) — гора южнее города Швельм в Германии.
 Винтерберг (гора, Шпрокхёфель) (Winterberg) — гора западнее города Шпрокхёфель в Германии.
 Винтерберг (ЮАР) — гора в Восточной Капской провинции ЮАР.
 Гроссер Винтерберг (Großer Winterberg) — гора в Саксонской Швейцарии в Германии.
 Клайнер Винтерберг (Kleiner Winterberg) — гора в Саксонской Швейцарии в Германии.